NJN steht für:
 New Jersey Nets, US-amerikanische Basketball-Franchise, heute Brooklyn Nets
 Niederländischer Jugendbund für Naturbeobachtung, siehe Beeraak

njn steht für:
 Liangmai (ISO-639-3-Code), eine der Zeme-Naga-Sprachen in Nordost-Indien

Abkürzung